Der Runddysse von Færgegården, auch Søsum Runddysse (1) genannt, liegt in einem Feld im Wald Færgelunden hinter dem Frederikssund-Museum (früher Egnsmuseet Færgegården genannt), westlich von Frederikssund über die Kronprinz-Frederiks-Brücke von 1893 auf der anderen Seite des Roskilde-Fjordes auf der dänischen Insel Seeland. Der Dolmen stammt aus der Jungsteinzeit etwa 3500–2800 v. Chr. und ist eine Megalithanlage der Trichterbecherkultur (TBK).

Der Runddysse ist in einem guten Zustand, der Deckstein liegt noch auf den Stützsteinen, daneben stehen oder liegen noch einige andere Steine. Der Standort ist von der nahe gelegenen Straße aus sichtbar. Der Dolmen ist als historisches Denkmal geschützt.

Siehe auch 
 Nordische Megalitharchitektur
 Großsteingräber in Dänemark

Literatur 
 Peter V. Glob: Vorzeitdenkmäler Dänemarks. Wachholtz, Neumünster 1968

Einzelnachweise

Weblinks 
 Beschreibung und Bilder (englisch)
 Beschreibung (dänisch)
 Bilder

Großsteingrab in der Region Hovedstaden
Nordgruppe der Trichterbecherkultur
Sakralbau auf Seeland (Dänemark)
Dolmen
Bauwerk in Frederikssund Kommune
Archäologischer Fundplatz auf Seeland (Dänemark)
Geographie (Frederikssund Kommune)
Grabbau in Europa
Archäologischer Fundplatz in Europa